Ypsilon steht für:
 Ypsilon, den 20. Buchstabe des griechischen Alphabets
 den 25. Buchstabe des lateinischen Alphabets, siehe unter Y
 Ypsilon Andromedae, Sternsystem im Sternbild Andromeda
 Ypsilon (Zeitschrift), eine feministische Zeitschrift in der DDR
 Ypsilon KG, eine ehemalige deutsche Tochtergesellschaft des US-Konzerns Parke-Davis and Company (heute zu Pfizer) bis 1968 in Troisdorf

Automodelle:
 Chrysler Ypsilon, Automodell der Marke Chrysler, siehe Lancia Ypsilon (846)
 Lancia Ypsilon, mehrere Automodelle der Marke Lancia

Verkehrswege:
 Istrisches Ypsilon, Schnellstraßensystem auf der Halbinsel Istrien, Kroatien
 Zürcher Expressstrassen-Y, ein nicht realisiertes Autobahnprojekt in Zürich, Schweiz

Siehe auch:
 Y (Begriffsklärung)